Sebelius ist der Familienname folgender Personen:

 Kathleen Sebelius (* 1948), US-amerikanische Politikerin
 Keith Sebelius (1916–1982), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Sibelius